Otoro peut correspondre à :
 otoro, une langue du Soudan ;
 ōtoro, une catégorie de thon gras au Japon.